Torell ist der Familienname folgender Personen:

 Knut Torell (1885–1966), schwedischer Turner
 Otto Martin Torell (1828–1900), schwedischer Geologe, Naturforscher und Nordpolfahrer
 Tibor Torell (1971–2021), tschechisch-deutscher Theaterregisseur

Siehe auch:
 Torell-Stein, der sich im Chemnitzer Stadtpark befindet, stellt die südlichste Grenze der Elstereiszeit dar, die auch Feuersteinlinie genannt wurde.